Bertin se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Léon Bertin
 Pierre Bertin